Валерий Маслов: Маслов, Валерий Константинович (род. 1941) — советский и российский учёный-метролог.
 Маслов, Валерий Павлович (1940—2017) — советский хоккеист (с мячом) и футболист, тренер.